Crag ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crag (Arizona)
 Crag (West Virginia)
 Crag O Lea (Missouri)

CRAG ist die Abkürzung von:

 Club de Radioaficionados de Guatemala, guatemaltekischer Amateurfunkverband

Siehe auch:
 Cragg
 Craig
 Crac
 Crack